Сан Луис Потоси има више значења:

 Сан Луис Потоси
 Сан Луис Потоси (Алтамирано), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Луис Потоси, насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Општина Сан Луис Потоси (Сан Луис Потоси), општина у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику